Osoby o tym nazwisku:
 Adam Grabowiecki – polski polityk, przedsiębiorca, poseł na Sejm
 Jerzy Grabowiecki – polski ekonomista
 Sebastian Grabowiecki – polski poeta i urzędnik dworski
 Zygmunt Grabowiecki – polski fotograf